Alagoinha, municipalité située dans l'État de la Paraïba ;
 Alagoinha, municipalité située dans l'État du Pernambouc ;
 Alagoinha do Piauí, municipalité située dans l'État du Piauí.

 Alagoinhas, municipalité située dans l'État de Bahia.